Rivière Maskinongé kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Maskinongé (vattendrag i Kanada, lat 45,82, long -74,67), Québec, 
 Rivière Maskinongé (vattendrag i Kanada, lat 46,16, long -73,02), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar